Regiunea Valonia din Belgia este divizată în 262 comune conform tabelului de mai jos. Numerele indică localizarea comunei în provincia din care face parte. Pentru comunele din celelalte două regiuni ale Belgiei vedeți:

 Listă de comune din Flandra
 Listă de comune din Regiunea Bruxelles

Valonia
Valonia